Lagwagon — панк-рок-группа, образованная в 1988 году в городке Голета рядом с Санта Барбарой, штат Калифорния, США.

История 

В 1990 году лидер легендарной группы NOFX Фэт Майк подписал группу на свой, только что открывшийся лейбл Fat Wreck Chords. C того момента группа выпустила девять номерных альбомов и один живой альбом в рамках серии концертных пластинок «Live In A Dive».

Суммарный тираж проданных пластинок группы превышает миллион копий на независимом лейбле. Последний альбом «Resolve», который вышел в конце 2005 года, практически полностью посвящён бывшему барабанщику группы Деррику Плорду, который покончил жизнь самоубийством. Недавно группа выпустила свежий ЕР «I Think My Older Brother Used to Listen to Lagwagon».

В январе 2010 Lagwagon объявили, что бас-гитарист Джесси решил покинуть группу. Джесси играл в группе со дня её основания. На место бас-гитариста Lagwagon взяли бывшего участника RKL Джоэ Рапосо (Joe Raposo).

Участники группы практически все время проводят в турах, и не только в составе Lagwagon. Вокалист группы Джоуи и барабанщик Дэйв также играют в кавер-группе Me First And The Gimme Gimmes. Помимо этого участники группы состоят в легендарной группе Rich Kids On LSD. Вокалист Джоуи выпускает сольные альбомы.

4 октября 2019 года вышел девятый альбом группы "Railer". Релиз вышел на лейбле Fat Wreck Chords, принадлежащем Фэт Майку из NOFX и занял 12 место в US Independent Albums (Billboard).

Состав группы 
 Joey Cape (Джоуи Кейп)- вокал. Также играет в Me First and the Gimme Gimmes, Bad Astronaut и The Playing Favorites
 Chris Flippin (Крис Флиппин) — гитара. Также играет в Rich Kids on LSD (RKL)
 Chris Rest (Крис Рест) — гитара (с 1997). Также играет в RKL
 Joe Raposo (Джоэ Рапосо) — бас (с 2010)
 Dave Raun (Дейв Раун) — ударные. Также играет в RKL и Me First and the Gimme Gimmes

Бывшие участники 
 Shawn Dewey (Шон Деви) — гитара (1990—1997)
 Derrick Plourde (Деррик Плорд) — ударные (1990—1996) (умер в 2005 году)
 Ken Stringfellow (Кен Стрингфеллоу) — гитара (1997). Гитарист легендарной группы The Posies, участник групп R.E.M., White Flag и многих других.
 Jesse Buglione (Джесси Баглионе) — бас (1988—2010)

Концерты в России 
 22 апреля 2007 года. Москва, клубе «Точка»
 2 июля 2008 года. Санкт-Петербург, клуб «Сочи»
 3 июля 2008 года. Москва, клубе «Точка»

Дискография

Студийные альбомы

Синглы и ЕР

Другие релизы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Lagwagon
 Lagwagon на Myspace
 Тексты песен
 Интервью с участниками группы

Рок-группы США
Панк-рок-группы из Калифорнии
Поп-панк-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1988 году
Музыкальные коллективы из Калифорнии
Исполнители Fat Wreck Chords